

Patronyme 

 Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), peintre et dessinateur français ;
 Anna-Geneviève Greuze (1762-1842), peintre française ;
 Lilian Greuze (v. 1890-ap. 1935), actrice française de théâtre et de cinéma, descendante de la famille du peintre.

Toponyme 

 Musée Greuze (1894-), musée français à Tournus ;
 Rue Greuze (1864-), voie française du  de Paris.